Wappen von Hamburg steht für:

 Landeswappen Hamburgs, das Wappen der Freien und Hansestadt Hamburg

Schiffe
 Wappen von Hamburg (Schiff, 1955), ein Seebäderschiff
 Wappen von Hamburg (Schiff, 1962), ein Seebäderschiff
 Wappen von Hamburg (Schiff, 1965), ein Seebäderschiff
 Wappen von Hamburg, ein 2002 gebauter Chemikalientanker der SCOT-8000-Klasse

Siehe auch:
 Liste von Schiffen mit dem Namen Wappen von Hamburg
 Liste der Wappen in Hamburg